Кандиано:

 Кандиано, Витале 
 Кандиано, Пьетро I 
 Кандиано, Пьетро II 
 Кандиано, Пьетро III 
 Кандиано, Пьетро IV 
 Кандиано-Попеску, Александру